Il doppio del torneo di tennis Nettingsdorf Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Krupa e Borut Urh che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Leoš Friedl 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Óscar Ortiz (quarti di finale)
 Tomáš Krupa /  Borut Urh (Campioni)

 Thomas Strengberger /  Filippo Veglio (quarti di finale)
 Georg Blumauer /  Thomas Buchmayer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nettingsdorf Challenger 1998